Петржела () — чеське прізвище. 

Відомі носії:

 Властиміл Петржела (*1953) — чеський футбольний тренер, 
 Мілан Петржела (*1983) — чеський футболіст, правий півзахисник національної збірної Чехії.

Чеські прізвища